Лапали́с () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Виши.

Код INSEE кантона — 0315. Всего в кантон Лапалис входит 15 коммун, из них главной коммуной является Лапалис.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 9 078 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE
 Расположение кантона Лапалис на карте Франции

Кантоны департамента Алье